Wentzel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wentzel (1825–1890), deutscher Schauspieler
 Alexander Dmitrijewitsch Wentzel (* 1937), russisch-US-amerikanischer Mathematiker
 August Wentzel (1799–1860), deutscher Jurist und Politiker

 Dirk Wentzel (* 1963), deutscher Ökonom
 Dimitri Alexandrowitsch Wentzel (1898–1955), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Georg Wentzel (1862–1919), deutscher klassischer Philologe
 Gottlob Michael Wentzel (1792–1866), deutscher Maler
 Gregor Wentzel (1898–1978), deutscher Physiker

 Jakob Wentzel, deutscher Glockengießer 
 Johann Christoph Wentzel (1659–1723), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Johann Friedrich Wentzel (d. Ä. ; 1670–1729), deutscher Maler und Radierer
 Johann Friedrich Wentzel der Jüngere (1709–1782), deutscher Maler
 Jelena Sergejewna Wentzel (Irina Grekowa) (1907–2002), russische Mathematikerin und Schriftstellerin, siehe I. Grekowa
 Louise Wentzel (vor 1846–1901), deutsche Schauspielerin
 Magni Wentzel (* 1945), norwegische Musikerin
 Maria Elisabeth Wentzel-Heckmann (1833–1914), deutsche Wohltäterin
 Matthias Wentzel (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Richard von Wentzel (1850–1916), deutscher Verwaltungsjurist
 Robert Hans Wentzel (1878–1970), deutscher Eisenbahnbauingenieuer und Hochschullehrer
 Uta Wentzel (* 1980), deutsche Politikerin
 Wilhelm von Wentzel (1791–1868), deutscher Generalleutnant 
 Wilhelm Johannes Wentzel (1852–1919), deutscher Jurist und Immobilienmakler

Siehe auch:

 Wenzel
 Wentzell